Колтунов — російське прізвище. Походить від слова , яке означало хворобу волосся на голові, при якій воно звалювалось в нероздільні грудки. Була вельми поширеною в умовах крайньої бідності і антисанітарії. Колтун — або прізвисько хворого, або ім'я дитини, що дається їй для того, щоб вона цією хворобою не захворіла.

В архангельських говорах слово «колтун» має значення «сережки, або підвіски до сережок». Колтуном іноді називали також страву, що готується в західних губерніях, пельмені.

Відомі носії:

 Колтунов Григорій Якович (* 1910 — † 1999) — український кінодраматург
 Колтунов Йосип Семенович (* 1909) — радянський футбольний арбітр

Джерела 

 Словник російських прізвищ 
 Походження прізвища Колтунов 

російські прізвища